Schreinerbach heißen folgende geographische Objekte:

 Schreinerbach (Menach), linker Zufluss der Menach bei Haibach, Landkreis Straubing-Bogen, Bayern
 Schreinerbach (Pfreimd), rechter Zufluss der Pfreimd bei Trausnitz, Landkreis Schwandorf, Bayern
 Schreinerbach (Steyr), zur Steyr, Grenze von Aschach und Steinbach, Oberösterreich 
 Volarský potok, auch Langwiesenbach, linker Zufluss der Warmen Moldau am Mrtvý luh bei Chlum, Tschechien